

Pessoas
Adolf Erman
Georg Adolf Erman
Paul Erman

Outros
13850 Erman

Desambiguações de sobrenomes